Boughton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Boughton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire